Pirates ! est un album de bande dessinée. Édité sans l'accord des éditions Dupuis, c'est un hommage à la série Les Aventures de Spirou et Fantasio.

Pirates !
Pirates !
Pirates !